Dorso puede referirse a:

 Dorso,  parte posterior del cuerpo humano que va de la base del cuello y hombros hasta la cintura.
 Dorso, grupo musical de thrash metal chileno.

Enlaces externos 

